Matej Kristín (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace évoluant au poste de gardien.

Carrière de joueur 

| 1990-1991 || JYP Jyväskylä -20|| Slovaquie U20|| 8|| || || 3,76|| 86,8|| || || || || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1991-1992|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga
|| || || || || || || || || || || || || ||
|- 
| JYP Jyväskylä -20|| Finlande U20|| 11|| || || 3,01|| 89,8|| || || || || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1992-1993||  JYP Jyväskylä|| SM-liiga
|| 1|| || || 6,00|| 76,0|| || || || || || || || ||
|- 
| JYP Jyväskylä -20|| Finlande U20|| 27|| || || 3,09|| 89,5|| || || || || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1993-1994||  JYP Jyväskylä|| SM-liiga
|| || || || || || || || || || || || || ||
|- 
| JYP Jyväskylä -20|| Finlande U20|| 29|| || || 2,98|| 89,2|| ||  || 4 || || || 4,25 || 88,3 || ||
|-
|1994-1995||  JYP Jyväskylä|| SM-liiga
|| 6|| || || 5,00|| 82,9|| || || || || || || || ||
|- 
|1995-1996||  FPS Forssa|| 1. Divisioona
|| 37|| || || 2,73|| 89,0|| || || || || || || || ||
|- 
|1996-1997||  JYP Jyväskylä|| SM-liiga
|| 15|| || || 2,77|| 90,8|| || || || || || || || ||
|- 
|1997-1998||  ERC Ingolstadt|| 2. Bundesliga
|| 55|| || || || || || || || || || || || ||
|- 
|1998-1999||  ERC Ingolstadt|| 2. Bundesliga
|| 49|| || || 2,99|| || || || || || || || || ||
|- 
|1999-2000||  JYP Jyväskylä|| SSM-liiga
|| 18|| || || 4,07|| 87,8|| || || || || || || || ||
|- 
|2000-2001||  Flammes bleues de Reims|| Élite
|| 25|| || || || || || || 11 || || || || || ||
|- 
|2001-2002||  Flammes bleues de Reims|| Élite
|| -|| || || -|| -|| || || || || || || || ||
|- 
|2002-2003||  Eisbären Regensburg|| 2. Bundesliga
|| 34|| || || 3,50|| - || || || || || || || || ||
|- 
|2003-2004|| Fischtown Pinguins|| Oberliga
|| 16|| || || 2,11|| || || || || || || || || ||
|- 
|2004-2005||  Eisbären Regensburg || Oberliga
|| 40|| || || 2,83|| - || || || 3 || || || 4,40 || - || ||
|- 
|2005-2006||  ETC Crimmitschau|| Oberliga
|| 35|| || || 2,14|| - || || || 6 || || || 1,76 || - || ||
|- 
|2006-2007||  Huskies de Cassel|| 2. Bundesliga
|| 24|| || || 2,04|| || || || || || || || || ||
|- 
|2007-2008||  ESC Moskitos Essen|| 2. Bundesliga
|| 27|| || || 3,34|| - || || || 4 || || || 3,38 || - || ||

Voir aussi

Références

Naissance en janvier 1974
Naissance à Jyväskylä 
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur du ESC Moskitos Essen
Gardien de but de hockey sur glace